3-й авиационный корпус

 3-й гвардейский истребительный авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника, сущестововавшее в период с 02.07.1944 г. по 10.02.1949 г.
 3-й гвардейский штурмовой авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника, сущестововавшее в период с 27.10.1944 г. по 10.01.1949 г.
 3-й штурмовой авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника, сущестововавшее в период с 10.1942 г. по 06.1946 г.
 3-й смешанный авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника, сущестововавшее в период с 16.12.1942 г. по 24.08.1943 г.
 3-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА, созданное для нанесения ударов в стратегической глубине обороны противника, сущестововавшее в период с 05.11.1940 г. по 18.08.1941 г.
 3-й истребительный авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сущестововавшее в период с 31.12.1942 г. по 10.01.1949 г.
 3-й бомбардировочный авиационный корпус — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сущестововавшее в период с 11.10.1942 г. по 10.01.1949 г.
 3-й авиационный корпус дальней бомбардировочной авиации — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сущестововавшее в период с 11.10.1942 г. по 10.01.1949 г.
 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус (авиации дальнего действия) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооруженных Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, сущестововавшее в период с 23.12.1944 г. по 01.08.1956 г.

См. также 
 Авиационный корпус (СССР)